Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Laforey:

 HMS Laforey (1913) – cacciatorpediniere della classe Laforey, varato nel 1913 e affondato per l'urto con una mina il 23 marzo 1917.
 HMS Laforey (G99) – cacciatorpediniere della classe L, varato nel 1941 e affondato il 30 marzo 1944 da un sommergibile tedesco.